Pomigliano d'Arco -— comuna italiana da Campânia
 Frattaminore — antes denominada Pomigliano, na Campânia

Desambiguações de topônimos